Jméno a příjmení Vladimír Zoubek má více známých nositelů:

 Vladimír Zoubek (geolog) (1903–1995) – český geolog
 Vladimír Zoubek (herec) (* 1920) – český herec
 Vladimír Zoubek (právník) – český právník